Love, Loot and Crash é um curta-metragem de comédia mudo produzido nos Estados Unidos, dirigido por Mack Sennett e lançado em 1915.

Filmes dos Estados Unidos de 1915